Чеботарёв — русская фамилия. Происходит от слова чёбот, чеботарь — сапожник.

См. о дворянском роде Чеботарёвых.

Известные носители 

 Чеботарев, Адам Петрович (1812—1881) — российский историк, генерал-лейтенант русской императорской армии.
 
 Чеботарёв, Алексей Андреевич (ок. 1779—1813) — полковник Лейб-гвардии Казачьего полка, участник Наполеоновский войн.
 
 Чеботарёв, Артём Николаевич (род. 1988) — российский боксёр.
 Чеботарёв, Борис Владимирович (1918―2002) ― историк и краевед.
 Чеботарев, Борис Макарович (1907—1995) — российский художник, заслуженный работник культуры РСФСР (1974).
 Чеботарёв, Василий Михайлович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Чеботарёв, Вячеслав Михайлович (род. 1954) — прокурор Владимирской области.

 Чеботарёв, Геннадий Николаевич (род. 1948) — российский правовед, президент Тюменского государственного университета.
 Чеботарёв, Глеб Александрович (1913—1975) — советский астроном.
 Чеботарёв, Григорий Порфирьевич (1899—1985) — российский инженер-строитель, казак, профессор Принстонского университета, почётный член Американского общества гражданских инженеров.
 
 Чеботарёв, Константин Константинович (1892—1974) — русский и советский художник, живописец и график, театральный художник.
 Чеботарёв, Леонид Фёдорович (род. 1937) — советский футболист и тренер.
 Чеботарёв, Михаил Васильевич (1782—1844) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн.
 
 Чеботарёв, Павел Петрович (1923—1945) — полный кавалер Ордена Славы.
 Чеботарёв, Порфирий Григорьевич (1873—1920) — генерал-майор русской армии.
 Чеботарёв, Роман Семёнович (1905—1981) — советский паразитолог.
 
 Чеботарёв, Фёдор Кузьмич (1904—1985) — советский политик, председатель Киевской городской государственной администрации (1946—1947).
 Чеботарёв, Харитон Андреевич (1745—1815) — профессор и первый ректор МГУ, член-основатель Московского общества испытателей природы.
 Чеботарёв, Юрий Фёдорович (род. 1955) — советский футболист, российский арбитр.

Чеботарёва

Другое 
 1804 Чеботарёв — астероид, названный в честь Г. А. Чеботарёва

Примечания